TIC se može odnositi na:

 Trends in Cancer, časopis
 Tic, naselje